Джонс, Джонатан ():
  (род. 1978) — коренной австралийский художник.
  — британский журналист и искусствовед.
  (род. 1999) — барбадосский легкоатлет.